— японская сэйю. Родилась 28 марта, 1963 года в префектуре Токио, Япония. Скончалась 18 февраля 2013 года от рака.

Позиции в Гран-при журнала Animage 
 1988 год: 7-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую девушку-сэйю
 1989 год: 20-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую девушку-сэйю

Роли в аниме 
 1983
 Plawres Sanshirou — Матико

 1984
 Juusenki L-Gaim — Аму Фаннелия

 1985
 Маленькая принцесса Сара — Анна

 1986
 Мобильный воин ГАНДАМ Зета Два — Эльпео Пур
 Приключения Боско — Араигума
 Heavy Metal L-Gaim I: Pentagona Window + Lady Gyabure — Аму Фаннелия

 1987
 Heavy Metal L-Gaim II: Feaweru My Love + Pentagona Doors — Аму Фаннелия
 Elf 17 — Ру
 Heavy Metal L-Gaim III: Fullmetal Soldier — Аму Фаннелия
 Капризы Апельсиновой улицы — Куруми Касуга
 Akai Kodan Zillion — Ами Гаррисон / Опаопа
 Dead Heat — Каори
 Mister Ajikko — Минмин
 Lady Lady!! — Сара Расселл
 Девичья Сила OVA-1 — Ами
 Shin Majinden Battle Royal High School — Мэгуми Кояма

 1988
 Moeru! Oniisan — Юкиэ Кокухо
 Kiteretsu Daihyakka — Миёко (вторая часть сериала)
 Akai Kodan Zillion Utahime Yakyoku — Ами Гаррисон / Опаопа
 The Ten Little Gall Force — Ами
 Watt Poe to Bokura no Ohanashi — Бурин
 Капризы Апельсиновой улицы: Я хочу вернуться в тот день — Куруми Касуга
 Himitsu no Akko-chan 2 — Такэй Цукико
 Ryuu Seiki — Руллисия
 Девичья Сила OVA-2 — Ами
 Дьявольский Проект Зеораймер — Мику Химуро
 Жестокий Джек OVA-2 — Том Кат

 1989
 Капризы Апельсиновой улицы OVA — Куруми Касуга
 Боб на колесах — Челси Гримвуд
 Девичья Сила OVA — Митти
 Idol Densetsu Eriko — Асами Сэяма
 Tenkuu Senki Shurato — Рэби
 Гайвер OVA — Нацуки Тага
 Mahou Tsukai Sally 2 — Кабу
 1+2=Paradise — Рика Накамура

 1990
 Коты-Самураи — Окара
 Yagami-kun no Katei no Jijou — Номи Ягами
 Похождения Робина Гуда — Клео
 Хаккэндэн: Легенда о Псах-Воинах — Хамадзи
 Ёко - охотница на демонов — Тикако Огава

 1991
 Капризы Апельсиновой улицы OVA — Куруми Касуга
 High School Mystery: Gakuen Nanafushigi — Акико Цукикагэ
 Hoshikuzu Paradise — Тисато Миура
 Silent Moebius Movie — Нами Ямигумо
 Choujin Locke/Shin Sekai Sentai — Мия / Элана
 Moero! Top Striker — Каторину
 Это Гринвуд — Мия Игараси

 1992
 Фея цветов Мэри Белл (ТВ) — Мэри Белл
 Kyukioku no Sex Adventure Kamasutra — Юкари Цудзи
 Silent Moebius Movie 2 — Нами Ямигумо
 Фея цветов Мэри Белл — Фильм — Мэри Белл
 Tsuyoshi Shikkari Shinasai — Харуми Исида
 Yuu Yuu Hakusho TV — Мисако
 Scramble Wars — Митти

 1993
 Роза пустыни: Снежный Апокалипсис — Ирэн

 1994
 Akazukin Chacha — Девочка-тануки
 Красавица-воин Сейлор Мун Эс (ТВ) — Тэллу

 1995
 Ai Tenshi Densetsu Wedding Peach — Нойз
 Какюсэй OVA-1 — Цубоми
 Компайлер OVA-2 — Плазма

 1996
 Бродяга Кэнсин (ТВ) — Адзуса
 Мобильный ГАНДАМ Икс — Энниль Эль
 Адский учитель Нубэ (ТВ) — Идзуна Хадзуки
 Новые капризы Апельсиновой улицы — Куруми Касуга
 Легенда о Кристании OVA — Финесс

 1997
 Юная революционерка Утэна (ТВ) — Кодзуэ Каору
 Пламя Рэкки — Микото

 1998
 Кибер-команда Акихабары (ТВ) — Дзюн Готокудзи
 Silent Moebius — Нами Ямигумо
 Искусство тени (ТВ) — Фаис

 1999
 Корректор Юи — Манами Саяма

 2000
 Mutekioh Tri-Zenon — Митён

 2001
 Cosmic Baton Girl Comet-san — Принцесса Метеор
 Project ARMS — Би
 Легенда о герое Кондоре — Канганхэй

 2002
 В поисках Полной Луны (ТВ) — Мэроко Юй

 2003
 Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch — Юри
 Лес русалок (ТВ) — Юкиэ

 2004
 Гренадер — Тэнси

 2005
 Для сердца 2 (ТВ) — Харука Юдзухара

 2006
 Хроника Крыльев (сезон второй) — Титосэ

 2008
 Penguin Musume Heart — Марианна
 Соул Итер — Мария

 2009
 Для сердца 2 OVA-3 — Харука Юдзухара

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака
Актрисы озвучивания Японии